Honghe steht für:

 den Autonomen Bezirk Honghe der Hani und Yi (红河哈尼族彝族自治州) in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Honghe;
 den darin gelegenen Kreis Honghe (红河县), siehe Honghe (Kreis);
 die Gemeinde Honghe (红河乡) im Kreis Jingchuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Honghe (Jingchuan);
 die Staatsfarm Honghe (洪河农场) der Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Honghe (Tongjiang);

Für Flüsse siehe auch: Hong He